Degregori bezeichnet:

 Luis Nieto Degregori, (* 1955), peruanischer Philologe und Schriftsteller
 (6114) Dalla-Degregori, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 De Gregori